Pizzo (Calabrië), een gemeente in de Italiaanse provincie Vibo Valentia (regio Calabrië)
Pizzo (maffia), beschermgeld dat door ondernemers aan de Italiaanse maffia moet worden betaald